Fredrika Louise av Hessen-Darmstadt, född 16 oktober 1751 i Prenzlau, död 25 februari 1805 i Schloss Monbijou i Berlin, var drottning av Preussen, gift med Fredrik Vilhelm II av Preussen.

Biografi
Dotter till lantgreve Ludvig IX av Hessen-Darmstadt och Karolina av Birkenfeld-Zweibrücken giftes hon bort med kronprins Fredrik 14 juli 1769 omedelbart efter dennes skilsmässa från Elisabet Kristina av Braunschweig. Han kallade henne "Hessische Lieschen", ("Hessiska Lisa"). Relationen till Fredrik var inte lycklig: han hade en relation med Wilhelmine von Lichtenau under hela deras äktenskap och begick dessutom bigami med hennes hovdam Julie von Voss 1787 och hennes hovdam Sophie von Dönhoff 1790. 

Hon ansågs inte attraktiv till det yttre och beskrivs till det inre som excentrisk; hon trodde sig ha förmågan att se spöken och föredrog därför att sova på dagarna och vara vaken på nätterna, en vana som tilltog efter makens död. Hon var omtalat generös mot behövande. Hon tillbringade från 1788 sina somrar i Bad Freienwalde, som drog stor nytta av hennes och hennes hovs regelbundna vistelse där, vilken bidrog till ortens utveckling - 1799 byggdes ett sommarslott efter ritningar av David Gilly åt henne där. 

Prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp besökte henne 1799 och beskriver henne i sin dagbok som: "...pratsam, artig och mycket fet, en snäll gumma som såg äldre ut än hon var eftersom hon gick med kutrygg", och skriver att hon påminde henne om "en gammal fé ur en saga".

Barn 
 Fredrik Vilhelm III (1770–1840), kung av Preussen.
 Christine av Preussen (1772–1773)
 Ludvig av Preussen (1773–1796) , gift med Fredrika av Mecklenburg-Strelitz (1778–1841)
 Wilhelmine (1774–1837) , gift med Vilhelm I av Nederländerna
 Augusta av Preussen (1780–1841) , gift med Vilhelm II av Hessen-Kassel (1777–1847)
 Karl av Preussen (1781–1846) , ogift, död i Rom
 Vilhelm av Preussen (1783–1851) gift med Maria Anna av Hessen-Homburg (1785–1846)

Referenser

Noter

Externa länkar

Preussens drottningar
Huset Hessen-Darmstadt
Kvinnor
Födda 1751
Avlidna 1805
Personer från Prenzlau